Le Prix du cinéma européen du meilleur film () est une récompense cinématographique décernée depuis 1988 par l'Académie européenne du cinéma lors de la cérémonie annuelle des Prix du cinéma européen.

Palmarès

Années 1980 - 1990 
 1988 : Tu ne tueras point (Krótki film o zabijaniu) 
 1989 : Paysage dans le brouillard (Τοπίο στην Ομίχλη) 
 1990 : Portes ouvertes 
 1991 : Riff-Raff 
 1992 : Les Enfants volés (Il ladro di bambini) 
 1993 : Urga (Урга) 
 1994 : Lamerica 
 1995 : Land and Freedom 
 1996 : Breaking the Waves 
 1997 : The Full Monty 
 1998 : La vie est belle (La vita è bella) 
 1999 : Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre)

Années 2000 
 2000 : Dancer in the Dark 
 2001 : Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain   
 2002 : Parle avec elle (Hable con ella) 
 Huit Femmes de François Ozon 
 2003 : Good Bye, Lenin! 
 2004 : Head-On (Gegen die Wand / Duvara karsi)  
 Les Choristes   
 2005 : Caché  
 2006 : La Vie des autres (Das Leben der Anderen) 
 Joyeux Noël     
 La Marche de l'empereur 
 2007 : 4 mois, 3 semaines, 2 jours (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) 
 2008 : Gomorra 
 Entre les murs 
 2009 : Le Ruban blanc (Das weisse Band)  
 Un prophète

Années 2010 
 2010 : The Ghost Writer   
 Miel (Bal)  
 Des hommes et des dieux 
 Lebanon   
 Dans ses yeux (El secreto de sus ojos)  
 Soul Kitchen 

 2011 : Melancholia     
 The Artist 
 Le Gamin au vélo   
 Revenge (Hævnen)  
 Le Discours d'un roi (The King's Speech) 
 Le Havre   

 2012 : Amour  
 Barbara 
 César doit mourir (Cesare deve morire) 
 Shame 
 La Chasse (Jagten) 
 Intouchables 

 2013 : La grande bellezza  
 Alabama Monroe (The Broken Circle Breakdown) 
 The Best Offer (La migliore offerta) 
 Blancanieves  
 Oh Boy 
 La Vie d'Adèle   

 2014 : Ida 
 Force majeure (Turist)    
 Léviathan (Левиафан, Leviafan) 
 Nymphomaniac - Director's Cut    
 Winter Sleep (Kiş Uykusu)   

 2015 : Youth    
 Mustang   
 Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l'existence 
 Béliers (Hrútar) 
 The Lobster   
 Victoria 

 2016 : Toni Erdmann  
 Elle  
 Moi, Daniel Blake (I, Daniel Blake)  
 Julieta 
 Room  

 2017 : The Square    
 120 battements par minute  
 Faute d'amour    
 Corps et Âme 
 L'Autre Côté de l'espoir  

 2018 : Cold War (Zimna wojna) 
 Border (Gräns) 
 Dogman 
 Girl  / 
 Heureux comme Lazzaro (Lazzaro Felice) 

 '2019 : La Favorite (The Favourite) 
 Douleur et Gloire (Dolor y gloria) 
 J'accuse 
 Le Traître (Il traditore) 
 Les Misérables 
 Benni (Systemsprenger)

Années 2020 
 2020 : Drunk (Drunk) 
 Berlin Alexanderplatz 
 La Communion (Boże Ciało) 
 Martin Eden 
 The Painted Bird (Nabarvené ptáče)   
 Ondine (Undine)  

 2021 : La Voix d'Aïda (Quo Vadis, Aida ?) 
 Compartiment n°6 (Hytti Nro 6) 
 The Father 
 La main de Dieu (È stata la mano di Dio) 
 Titane 

 2022 : Sans filtre de Ruben Östlund     
 Nos soleils de Carla Simón  
 Close de Lukas Dhont    
 Corsage de Marie Kreutzer    
 Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
 Académie européenne du cinéma
 César du meilleur film
 Oscar du meilleur film
 British Academy Film Award du meilleur film

Liens externes 
 
  Les Prix du cinéma européen par année sur l'

Film
Cinema europeen